Název je odvozený z latinského slova „arca“, tedy skříň či schránka.

Archa má více významů:

 Archa (Bible) – biblické plavidlo
 Archa (hudební skupina) – rocková hudební skupina
 Archa (nakladatelství)
 Archa - humanitární sdružení – sdružení na pomoc Arménii
 Archa (sdružení) – humanitární sdružení
 Archa (časopis) – revue pro katolickou literaturu (1913-1917 v Prostějově), dále měsíčník pro literaturu, umění, kulturu a život s přílohou Archiv literární (1918-1948 v Olomouci), celkem 32 ročníků
 Archa úmluvy – schránka obsahující základní posvátné předměty židovského náboženství
 Oltářní archa – výtvarně ztvárněný retábl, tj. nástavec gotického nebo renesančního oltáře
 Divadlo Archa
 Nadace Archa Chantal – nadace Chantal Poullainové
 Palác Archa – pražský palác a v něm pasáž Archa
 Zpravodaj ARCHA

Externí odkazy